Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut désigner :
 la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, un organisme algérien ;
 la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, un organisme belge ;
 la Commission de régulation de l'électricité, nom initial de la Commission de régulation de l'énergie, un organisme français.